Kons ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Kons (* 1968), deutsche Künstlerin
 Ulrich Kons (* 1955), deutscher Ruderer
 Wolfram Kons (* 1964), deutscher Journalist

KONS steht für:

 Konservatorium der Stadt Wien, früherer Name für Konservatorium Wien Privatuniversität

Siehe auch:
 Conz
 Konz (Begriffsklärung)
 Koons
 Coons

Abkürzung